Table des caractères Unicode U+0C80 à U+0CFF (3 200 à 3 327 en décimal).

Kannara (ou kannada) (Unicode 1.1 à 15.0) 
Caractères utilisés pour l’écriture avec l’alphasyllabaire (ou abugida) kannara (ou kannada) : signes divers, voyelles indépendantes, consonnes de base, voyelles diacritiques, signes de longueur, consonnes supplémentaires, voyelles indépendantes supplémentaires pour le sanskrit, voyelles dépendantes supplémentaires, chiffres décimaux, symboles pour le sanskrit (signes védiques) et signe diacritique anounassika (utilisé en konkani, havyaka et awadhi).

Les caractères U+0C82, U+0C83, U+0CBC, U+0CBE à U+0CCD, U+0CD5, U+0CD6, U+0CF1 et U+0CF2, sont des signes diacritiques se combinant avec le caractère qu’ils suivent ; ils sont combinés ici avec la lettre kannara la « ಲ » (U+0CB2) à des fins de lisibilité.

Note : les diacritiques placés au-dessus de la lettre de base (U+0CBE, U+0CBF, U+0CC6, U+0CCC, U+0CCD) ou décomposables en deux parties (U+0CC0, U+0CC7, U+0CC8, U+0CCA, U+0CCB) dont l'une est placée au-dessus (et l'autre partie est simplement inscrite à droite) forment normalement des ligatures simples en haut à droite de cette lettre de base où ils viennent s'attacher ; certains navigateurs n'affichent pas ces ligatures (mais cela ne cause normalement pas d'erreur d'interprétation à la lecture). Les diacritiques U+0CD5 (marque de longueur kannara) et U+0CD6 (marque de longueur kannara ai) ne sont normalement utilisés qu'en combinaison avec un premier diacritique U+0CBF (signe voyelle kannara i) ou U+0CC6 (signe voyelle kannara e), ou avec les voyelles indépendantes i (U+0C87) et e (U+0C8E).

Table des caractères

Historique

Version initiale Unicode 1.1

Compléments Unicode 4.0

Compléments Unicode 5.0

Compléments Unicode 7.0

Compléments Unicode 9.0

Compléments Unicode 11.0

Compléments Unicode 14.0

Compléments Unicode 15.0

Voir aussi

Liens externes 
   Kannada, tableau sur le site Unicode.
   Kannara, tableau sur le site Unicode.

Articles connexes 
 Table des caractères Unicode (0000-0FFF)
 Table des caractères Unicode
 Unicode

Notes et références 

000C8